Malefica deckerti is een plantenetende ornitischische dinosauriër, behorende tot de Euornithopoda, die tijdens het late Krijt leefde in het gebied van het huidige Noord-Amerika.

In het Big Bend National Park in Texas werd in de Bruja Canyon het fossiel gevonden van een euornithopode. Het werd in 2002 door Wagner toegewezen aan een Kritosaurus cf. K. navajovius maar miste bij nader inzien autapomorfieën van Kritosaurus zodat het een nieuwe soort kon vertegenwoordigen.

In 2022 benoemden Albert Prieto-Márquez en Jonathan Wagner de typesoort Malefica deckerti. De geslachtsnaam betekent "kwaaddoenster" of "heks" in het Latijn en verwijst naar de vindplaats: bruja is "heks" in het Spaans. De soortaanduiding eert Frank Deckert, de oude hoofdopzichter van het Big Bend National Park, als ontdekker.

Het holotype, TMM 41917-1 (of TxVP 41917-1), is gevonden in een laag leisteen van de Agujaformatie die dateert uit het middelste tot late Campanien. Het bestaat uit een stuk linkerbovenkaaksbeen met daarin nog een gedeelte van de tanden. Gedeelten aan de voorzijde en achterzijde zijn afgebroken.

Het fragment is ongeveer achttien centimeter lang. Er zijn zestien tandposities bewaard gebleven.

Malefica werd in 2022 in de Hadrosauridae geplaatst, in een basale positie, buiten de Saurolophidae.

De positie van Malefica in de evolutionaire stamboom volgens het beschrijvende artikel toont het volgende kladogram.

Literatuur
Jonathan R. Wagner. 2001. THE HADROSAURIAN DINOSAURS (ORNITHISCHIA: HADROSAURIA) OF BIG BEND NATIONAL PARK, BREWSTER COUNTY, TEXAS, WITH IMPLICATIONS FOR LATE CRETACEOUS PALEOZOOGEOGRAPHY. Thesis Texas Tech University 418 pp
Prieto-Márquez A. & Wagner J.R. 2022. "A new 'duck-billed' dinosaur (Ornithischia: Hadrosauridae) from the upper Campanian of Texas points to a greater diversity of early hadrosaurid offshoots". Cretaceous Research: 105416

Euornithopoda